Стре́шнева — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Стрешнева, Евдокия Лукьяновна (1608—1645) — вторая жена царя Михаила Фёдоровича, мать царя Алексея Михайловича.
 Стрешнева, Марфа Ивановна (более известна под фамилией Остерман; 1698—1781) — статс-дама Екатерины I.
 Глебова-Стрешнева, Елизавета Петровна (1751—1837) — статс-дама, последняя в роду Стрешневых.